ВИА «Иверия» () — вокально-инструментальный ансамбль из г. Тбилиси, образованный в 1968 году и приобретший широкую популярность в СССР в середине 1970-х гг. Его художественным руководителем был композитор Александр Басилая. В репертуаре ансамбля современные песни грузинских и иностранных композиторов соседствовали с мастерскими обработками грузинских народных песен, ставились мюзиклы, в том числе «Свадьба соек» (1979) и «Аргонавты» (1982), по которым в середине 1980-х годов были сняты музыкальные фильмы (см. раздел «Фильмография»). Всего ансамблем фирмой «Мелодия» было выпущено восемь долгоиграющих пластинок (две в форме двойного альбома) и несколько миньонов.

В 1977 году ансамбль завоевал первую премию на Всесоюзном конкурсе советской песни.

В разное время в ансамбле играли и пели:
 Солисты: Вахтанг Татишвили, Теймураз Циклаури, Давид Абуладзе, Луиза Кобаладзе, Лили Згваури, Манана Тодадзе, Сосо Павлиашвили
 Клавишные: Роман Рцхиладзе
 Гитара: Темур Квителашвили
 Ударные: Нугзар Квашали

Дискография 
 Восход солнца — Мелодия С62-04891-2 (миньон), 1974
 Восход солнца (К. Хенсли, кавер-версия Uriah Heep)
 Виноваты мы (А. Басилая — М. Поцхишвили)
 Закохани (С. Дзержановский)
 Спой что-нибудь (Г. Цабадзе — П. Грузинский)

 Песня о Грузии — Мелодия C60-05651-2 (LP), 1975
 Песня о Грузии (А. Басилая, З. Кирвалидзе — Н. Малазония, З. Кирвалидзе)
 Песня о Пиросмани (Н. Гигаури — Л. Асатиани)
 Походная (А. Басилая — Н. Гургенидзе)
 Закохани (С. Дзержановский)
 Азимат (абхазская народная песня)
 Виноваты мы (А. Басилая — М. Поцхишвили)
 Июльское утро (Д. Байрон, кавер-версия)
 Спой что-нибудь (Г. Цабадзе — П. Грузинский)
 Чагуна (народная песня)
 Восход солнца (К. Хенслей, кавер-версия Uriah Heep)
 Белые снежинки (А. Басилая — Д. Чарквиани)
 Воспоминания (А. Басилая — К. Квеидзе)
 Сказка о любви (А. Басилая — М. Поцхишвили)

 Как забыть — Мелодия С62-07315-6 (миньон), 1976
 Как забыть (А. Басилая — Л. Асатиани)
 Горская песня (грузинская народная песня, обработка А. Басилая — Важа-Пшавела)
 Дочь дьявола (Д. Байрон, кавер-версия Uriah Heep)
 Весна в седьмом классе (Б. Савельев — А. Кобенков)

 Неужели все так просто — Мелодия С60-08639-40 (LP), 1977
 Неужели все так просто (Г. Цабадзе — И. Шаферан)
 О чём ты думаешь (А. Басилая — Р. Рождественский)
 Гурийская шуточная (Дж. Кахидзе — слова народные)
 Зеркало (Ю. Антонов — М. Танич)
 Надо же (А. Басилая — М. Танич)
 Думы (Г. Канчели — П. Грузинский)
 Как забыть (А. Басилая — Л. Асатиани)
 Моя старушка (Музыка и слова С. Вандера)
 На току (А. Басилая — М. Поцхишвили)
 Горская баллада (В. Дурглишвили — слова народные)

 Надежда — Мелодия С62-08809-10 (миньон), 1977
 Надежда (А. Басилая — М. Поцхишвили)
 Лети (Музыка и слова Э. Винтера)
 Не обижайся на меня (В. Добрынин — М. Танич)
 Черноглазая (А. Басилая — слова народные)

 Красавицы Грузии — Мелодия C60-14453-54 (LP), 1980
 Рождались в Грузии (А. Басилая — Л. Асатиани)
 Дождь (Б. Шхиани — Н. Эргемлидзе)
 Любовная (Дж. Кахидзе — П. Грузинский)
 Лачеби и Опитари (Музыка народная — А. Геловани)
 Сердце мое, успокойся (А. Басилая — М. Поцхишвили)
 Красавицы Грузии (Г. Цабадзе — А. Шенгелия)
 Старый знакомый (А. Басилая — П. Грузинский)
 Молодёжная (А. Басилая — М. Поцхишвили)
 Расцвела сирень (Дж. Сепиашвили — А. Софронов)
 Солнце мне улыбается (Б. Шхиани — Н. Эргемлидзе)

 13 лет — Мелодия С60-18619-20 (LP), 1982
 13 лет (А. Басилая — М. Поцхишвили)
 Опоздал (Б. Шхиани — Дж. Габуния)
 Старик (А. Басилая — А. Геловани)
 Лебедь (Б. Шхиани — М. Поцхишвили)
 Кое-где (Б. Шхиани — Дж. Багашвили)
 Потом (А. Басилая — М. Поцхишвили)
 Песня жениха и невесты (А. Басилая — А. Геловани, Дж. Багашвили)
 Воспоминание (Дж. Сепиашвили — М. Поцхишвили)
 Тбилисоба (традиционный городской праздник) (А. Басилая — Дж. Багашвили)

 ВИА «Иверия» / ВИА «Древо желания» — Мелодия С60-20961-003 (LP), 1984.
 ВИА «Иверия», худ.рук. Александр Басилая. Песни А.Басилая 
 13 лет (А. Басилая — М. Поцхишвили)
 Скажи мне все (М.Танич)
 Пой, сердце (М.Поцхишвили)
 Бабочка (А.Геловани)
 Сны снятся (О.Писаржевская,А.Монастырев)
 Потом (М.Танич)
 На грузинском яз. (2,3). Солисты: Манана Тодадзе (1-4), Луиза Кобаладзе и Теймураз Циклаури (5)

 «Свадьба Соек» (Сказка — мюзикл) — Мелодия С60 22541 008 (2xLP), 1984
 На грузинском языке
 Музыка — А. Басилая
 Либретто — Дж. Багашвили, А. Геловани

 «Свадьба Соек» (Сказка — мюзикл) — Мелодия С60 23365 003 (2xLP), 1984
 На грузинском и русском языках
 Музыка — А. Басилая
 Либретто — Дж. Багашвили, А. Геловани
 Русский текст — М. Танич

 «Аргонавты» (фрагменты мюзикла) — Мелодия С60 26129 007 (LP), 1988
 (А. Басилая — русский текст Ю. Ряшенцева)
 Лейтмотив
 Колхская песня
 Дуэт роялей
 Посейдон
 Амазонки
 Песня Орфея
 Дуэт Язона и Медеи
 Хор «Медея»
 Дуэт Аэта и Медеи
 Ария Медеи
 Колхский марш
 Ария Аэта

Фильмография 
 — Песни Грузии. Вокально-инструментальный ансамбль "Иверия" 
 — Любовь, Иверия и...
  — Младшая сестра
  — Свадьба соек
  — Весёлая хроника опасного путешествия

Примечания

Ссылки 
 Неофициальный сайт 
 Дискография 

Музыкальные коллективы по алфавиту
Музыкальные коллективы СССР
Рок-группы Грузии
Музыкальные коллективы Грузии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1968 году